Józef Machowski – polski doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego
 Józef Machowski – polski uczony, inżynier elektrotechnik